Сезон Формулы-1 1964 года — 15-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 10 мая по 25 октября и состоял из 10 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывают первые шесть лучших участников гонки, которые получают 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 6 лучших гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. За каждую гонку в зачёт шёл только лучший из всех показанных гонщиками команды результат. При подсчёте очков учитывались результаты 6 лучших гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
!1
| Джон Сёртис

!40
|-
!2
| Грэм Хилл

!39 (41)
|-
!rowspan=2|3
|rowspan=2| Джим Кларк

!rowspan=2|32
|-

|-
!4
| Лоренцо Бандини

!23
|-
!5
| Ричи Гинтер

!23
|-
!6
| Дэн Герни

!19
|-
!7
| Брюс Макларен

!13
|-
!8
| Питер Эранделл

|
|
|
|
|
|
!11
|-
!8
| Джек Брэбем

!11
|-
!10
| Йо Зифферт

!7
|-
!11
| Боб Андерсон

|
|
!5
|-
!12
| Тони Мэггс
|

|

|
|
|
!4
|-
!rowspan=2|12
|rowspan=2| Майк Спенс
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|

!rowspan=2|4
|-

|-
!14
| Иннес Айрленд

|

|

!4
|-
!15
| Йо Бонниер

|

!3
|-
!16
| Крис Эймон

|

!2
|-
!16
| Морис Трентиньян

|
|

|

|
|
!2
|-
!16
| Уолт Хансген
|
|
|
|
|
|
|
|

|
!2
|-
!19
| Майк Хэйлвуд

|

!1
|-
!19
| Фил Хилл

|

!1
|-
!19
| Тревор Тейлор

|

|

!1
|-
!19
| Педро Родригес
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!1
|-
!
| Джанкарло Багетти
|

|

|
|
!
|-
!
| Герхард Миттер
|
|
|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Лудовико Скарфиотти
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| Ронни Бакнем
|
|
|
|
|

|

|
!
|-
!
| Питер Ревсон

|

|

|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|
|

!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| Карел-Годен де Бофор
|

|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Андре Пилетт
|
|

|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|

|
|

|
|
!
|-
!
| Фрэнк Гарднер
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| Эдгар Барт
|
|
|
|
|

|
|
|
|
!
|-
!
| Йохен Риндт
|
|
|
|
|
|

|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| Ричард Эттвуд
|
|
|
|

|
|
|
|
|
!
|-
!
| 
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
!
|-
!
| Джеки
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!
|-
!
| Джон Лав
|
|
|
|
|
|
|

|
|
!

Примечания

Итоги гонок для лучших 5 гонщиков

Ссылки
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1